Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Tuomas Ketola che hanno battuto in finale Ricardo Mello e Alexandre Simoni 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Jean-François Bachelot (semifinali)
 Dmitrij Tursunov /  Dmitri Vlasov (quarti di finale)

 Rik De Voest /  Tuomas Ketola (Campioni)
 Daniel Melo /  Iván Miranda (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2003